Ängertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ängertjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (10,1 ha)
Ängertjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,

Se även
Ängestjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn